Таутира — топоним на острове Таити в Тихом океане (Французская Полинезия).

 Таутира — залив, известный также как Якорная Стоянка Кука на юго-восточном побережье острова Таити.
 Таутира — деревня на юго-восточном побережье острова Таити, входит в  коммуну Тайарапу-Эст; испанский мореплаватель и исследователь Доми́нго де Бонече́а назвал деревню «Сантисима Крус».
 Таутира — мыс на юго-восточном побережье острова Таити.